Quensel ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 

 Isa Quensel (1905–1982), schwedische Schauspielerin und Opernsängerin
 Nils Quensel (1894–1971), schwedischer Politiker
 Paul Quensel (1865–1951), Schriftsteller
 Percy Dudgeon Quensel (1881–1966), schwedischer Geologe und Hochschullehrer, Namensgeber des Quensel-Gletscher
 Stephan Quensel (* 1936), deutscher Jurist und Kriminologe
 Ulrik Quensel (1863–1934), schwedischer Pathologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Quensel-Gletscher, ein Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik

Weblinks 
 Quensel bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname